Steve Sidwell, musicista.
Steven Sidwell, detto Steve, calciatore inglese.